Подберезье — топоним.

Белоруссия 
 Подберезье — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Подберезье — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Подберезье — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Подберезье — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Подберезье — деревня в Холопеничском сельсовете Крупского района Минской области.
 Подберезье — деревня в Хотюховского сельсовета Крупского района Минской области.
 Подберезье — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Подберезье — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Литва 
 Подберезье — прежнее название деревни Пабярже в Вильнюсском районе.

Россия 
 Подберезье — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Подберезье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Подберезье — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Подбере́зье — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 По́дберезье — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 По́дберезье — посёлок при станции в Новгородском районе Новгородской области.
 По́дберезье — станция Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги в этом посёлке.
 Подберезье — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Подберезье — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Подберезье — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Подберезье — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Подберезье — село в Локнянском районе Псковской области.
 Подберезье — деревня в Островском районе Псковской области.
 Подберезье — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Подберезье — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Подберезье — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Подберезье — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Подберезье — деревня в Кашинском районе Тверской области, до 2018 года входила в состав Пестриковского сельского поселения.
 Подберезье — деревня в Кашинском районе Тверской области, до 2018 года входила в состав Славковского сельского поселения.
 Подберезье — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Подберезье — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Подберезье — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Подберезье — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Подберезье — село в Гороховском районе Волынской области.

См. также 
 Подберезье-1
 Подберезье-2